Сержиу, Сержио, Серхио
Сержиу Консейсау
Сержиу, Мариу
Сержиу, Антониу

Имя
Варела Сид, Сержиу
Паулу Сержиу
Серхио (Sergio), Серхи
Серхио Питоль
 Понтес ди Пайва, Марио Сержио (Марио Сержио) (1950—2016) — бразильский футболист, тренер, журналист, комментатор.
Алмаз
 Сержиу (карбонадо)

См. также 
Сержи (значения)
Серхио-Бутрон

Португальские имена